Schloss Ober Rengersdorf steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss Ober Rengersdorf
 Neues Schloss Ober Rengersdorf